Desa Jelegong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jelegong (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 107,77), Jawa Barat, 
 Desa Jelegong (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 107,53), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar